|-
| 159901 - ||  || 15 octombrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 159902 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || 
|-
| 159903 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159904 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159905 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159906 - ||  || 5 noiembrie 2004 ||  || , 
|-
| 159907 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159908 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159909 - ||  || 5 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 159910 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159911 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159912 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159913 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159914 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159915 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159916 - ||  || 17 noiembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 159917 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159918 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159919 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159920 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159921 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159922 - ||  || 19 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 159923 - ||  || 19 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159924 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159925 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159926 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159927 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159928 - ||  || 3 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159929 - || 2005 UK || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159930 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159931 - ||  || 11 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159932 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159933 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159934 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159935 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159936 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159937 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159938 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159939 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159940 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159941 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159942 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159943 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159944 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159945 - ||  || 5 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159946 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159947 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159948 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159949 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159950 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159951 - ||  || 27 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159952 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159953 - ||  || 27 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159954 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159955 - ||  || 27 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159956 - ||  || 29 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159957 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159958 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159959 - ||  || 4 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159960 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159961 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159962 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159963 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159964 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159965 - ||  || 21 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159966 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159967 - ||  || 21 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159968 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159969 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159970 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159971 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 159972 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159973 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159974 Badacsony ||  || 24 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 159975 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159976 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159977 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159978 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159979 - ||  || 27 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159980 - ||  || 27 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159981 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159982 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159983 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159984 - ||  || 1 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159985 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159986 - ||  || 4 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159987 - ||  || 4 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159988 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159989 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159990 - ||  || 21 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159991 - ||  || 22 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159992 - ||  || 27 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159993 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159994 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159995 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159996 - ||  || 25 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159997 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159998 - ||  || 2 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159999 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || 
|-
| 160000 - ||  || 2 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-